Xenocles d'Esparta, militar espartà
 Xenocles d'Atenes el Vell, poeta tràgic atenenc 
 Xenocles d'Atenes el Jove, poeta tràgic atenenc 
 Xenocles de Colargos, arquitecte atenenc 
 Xenocles (artista), artista grec.